Staffeleggbach ist ein Gewässername im Kanton Aarau, Schweiz:

 Staffeleggbach, Oberlauf des Horenbachs, linker Zufluss des Aabachs (dort zur Aare) in Küttigen, Bezirk Aarau
 Staffeleggbach (Sissle), linker Zufluss der Sissle am Ortsanfang von Frick, Bezirk Laufenburg